Попельное — название населённых пунктов на Украине:

 Попельное () — село в Березанском районе Николаевской области.
 Попельное () — село в Великобурлукском районе Харьковской области.